Tommi Salmelainen (né le  à Helsinki en Finlande) est un ancien joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.  Il est le père de Tobias et de Tony Salmelainen.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1967-1968 ||HIFK ||SM-Sarja ||18 ||3 ||0 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 ||HIFK ||SM-Sarja ||21 ||8 ||2 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1969-1970 || Blues de Kansas City || LCH ||62 ||6 ||16 ||22 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 ||HIFK ||SM-Sarja ||23 ||8 ||4 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 ||HIFK ||SM-Sarja ||32 ||18 ||6 ||24 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || HIFK ||SM-Sarja ||25 ||5 ||0 ||5 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 ||VEU Feldkirch ||EBEL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1974-1975 || VEU Feldkirch||Allemagne ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1975-1976 || EV Rosenheim ||Allemagne ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1976-1977 || HIFK ||SM-liiga ||31 ||19 ||3 ||22 ||18 ||7 ||2 ||2 ||4 ||14
|-
|1977-1978 || EV Rosenheim ||Allemagne ||40 ||22 ||26 ||48 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1978-1979 || HIFK || SM-liiga ||33 ||6 ||6 ||12 ||42 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1979-1980 || HIFK || SM-liiga ||||31 ||13 ||17 ||30 ||6 ||||7 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|1980-1981 || HIFK || SM-liiga ||||32 ||5 ||2 ||7 ||24 ||||5 ||0 ||1 ||1 ||4

Internationales 

|1971 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 9 || 0 || 1 || 1 || 10 ||align="left"|

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1949
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur du HIFK
Attaquant de hockey sur glace